Рёттенбах (нем. Röttenbach) — топоним.

 Рёттенбах (Рот) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Рёттенбах (Эрланген) — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Реттенбах (значения)